Příjmení Dunbar nosí několik významných osobností:

 David Dunbar Buick (1854–1929) – americký vynálezce
 Aynsley Dunbar (* 1946) – britský rockový bubeník
 Mark Dunbar (* 1961) – britský zápasník
 Robin Dunbar (* 1947) – britský antropolog 
 William Dunbar (kolem 1460-1530) - skotský středověký básník

další
 Dunbar (město) – skotské město
 Dunbarovo číslo – teoretické omezení počtu lidí, se kterými je jedinec schopen udržovat stálé sociální vztahy